Манипулация може да се отнася за:

 Психологическа манипулация, тип социално въздействие;
 Манипулация, като процес на преобразуване на последователни кодови символи;
 Манипулация на масовото съзнание или общественото мнение, известна още като Социално зомбиране;
 Манипулация, фокус.